БВО — абревіатура:

 Білоруський військовий округ
 Британські Віргінські острови